Э́нтони Ро́кко «То́ни» Ма́ртин (; 11 декабря 1989, Палос-Хайтс) — американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC.

Биография 
Тони Мартин родился 11 декабря 1989 года в городе Палос-Хайтс штата Иллинойс. Поступил в Университет штата Северная Дакота, но до конца не доучился, так как спорт был для него важнее академических знаний. В течение некоторого времени работал чистильщиком ковров в Сент-Клауде. Серьёзно заниматься смешанными единоборствами начал в 2011 году, практиковал также бразильское джиу-джитсу, получил коричневый пояс в этой дисциплине от тренера Брока Ларсона.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в ММА на профессиональном уровне в январе 2012 года, заставил своего соперника сдаться в первом же раунде с помощью успешно проведённого удушающего приёма сзади. Дрался в различных небольших промоушенах преимущественно на территории штата Миннесота, таких как Cage Fighting Xtreme и Throwdown at the Crowne — во всех случаях неизменно выходил из поединков победителем. В 2013 году одержал две победы на турнирах Dakota FC, в том числе решением большинства судей взял верх над довольно сильным соотечественником
Филлипом Новером.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке восемь побед и ни одного поражения, Мартин привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и подписал с ней долгосрочное соглашение. В дебютном поединке встретился с таким же новичком организации россиянином Рашидом Магомедовым — в первом раунде имел возможность завершить бой досрочно, применив болевой приём «рычаг локтя», но Магомедов вырвался из захвата и затем доминировал в клетке, выиграв единогласным судейским решением и нанеся тем самым Мартину первое в профессиональной карьере поражение.

В следующем поединке вышел в октагон против иранца Бенеила Дариюша и снова проиграл, на сей раз во втором раунде попался в «ручной треугольник» и вынужден был сдаться. Затем всё же выиграл у бразильца Фабрисиу Камойнса, при этом бой проходил в промежуточном весе, так как оба бойца не уложились в рамки лёгкой весовой категории — Камойнс сдался после того как в конце первого раунда Мартин выполнил обратный узел локтя.

В 2015 году провёл только один поединок под эгидой UFC, заменил травмировавшегося Мэтта Уимена в бою против Леонарду Сантуса и проиграл сдачей в середине второго раунда. Далее выиграл технической сдачей у новичка организации из Бразилии Фелипе Оливиери. Планировался его бой против другого бразильца Мишела Празериса, но Мартин получил травму шеи и вынужден был отказаться. В январе 2017 года единогласным судейским решением победил соотечественника Алекса Уайта.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|17-6
|Нил Магни
|Единогласное решение
|UFC 250
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-5
|Рамазан Эмеев
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-5
|Демиан Майя
|Решение большинства
|UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Миннеаполис, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-4
|Сержиу Мораис
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Уичито, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-4
|Джейк Мэттьюс
|Техническая сдача (удушение д’арсе)
|UFC Fight Night: dos Santos vs. Tuivasa
|
|align=center|3
|align=center|1:19
|Аделаида, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
|Райан Лафлейр
|KO (удары)
|UFC 229
|
|align=center|3
|align=center|1:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-4
|Кэйта Накамура
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Barboza vs. Lee
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|12-4
|Оливье Обен-Мерсье
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Rockhold vs. Branch
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Питтсбург, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
|Джонни Кейс
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Chiesa vs. Lee
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Оклахома-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Алекс Уайт
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Rodríguez vs. Penn
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Финикс, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
|Фелипе Оливиери
|Техническая сдача (удушение сзади)
|UFC on Fox: Johnson vs. Bader
|
|align=center|3
|align=center|3:02
|Ньюарк, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 9-3
|Леонарду Сантус
|Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare
|
|align=center| 2
|align=center| 2:29
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 9-2
|Фабрисиу Камойнс
|Сдача (кимура)
|UFC 179
|
|align=center|1
|align=center|4:16
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center| 8-2
|Бенеил Дариюш
|Сдача (треугольник руками)
|UFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjos
|
|align=center|2
|align=center|3:38
|Талса, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 8-1
|Рашид Магомедов
|Единогласное решение
|UFC 169
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ньюарк, США
|
|-
|Победа
|align=center| 8-0
| Томас Гиффорд
| Сдача (американа)
| 3 River Throwndown 4
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
|Ла-Крессент, США
|
|-
|Победа
|align=center| 7-0
|Тайлер Хелленбранд
|Единогласное решение
|Dakota FC 15
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Фарго, США
|
|-
|Победа
|align=center| 6-0
|Филлип Новер
|Решение большинства
|Dakota FC 14
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Фарго, США
|
|-
|Победа
|align=center| 5-0
|Тед Уортингтон
|Сдача (кимура)
|Cage Fighting Xtreme
|
|align=center| 1
|align=center| 3:58
|Мейплвуд, США
|
|-
|Победа
|align=center| 4-0
|Джей Эллис
|Сдача (гильотина)
|Cage Fighting Xtreme 39
|
|align=center| 1
|align=center| 0:51
|Мейплвуд, США
|
|-
|Победа
|align=center| 3-0
|Джонатан Кнудсон
|Сдача (кимура)
|Throwdown at the Crowne 1
|
|align=center| 3
|align=center| 2:10
|Сент-Пол, США
|
|-
|Победа
|align=center| 2-0
|Кучлонг Кучлонг
|Сдача (обратный треугольник)
|Cage Fighting Xtreme 33
|
|align=center| 1
|align=center| 4:19
|Миннеаполис, США
|
|-
|Победа
|align=center| 1-0
|Брюс Джонсон
|Сдача (удушение сзади)
|Cage Fighting Xtreme 30
|
|align=center| 1
|align=center| 2:15
|Сент-Клауд, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США